Аккий — многозначный термин.

 Аккий ( — «равнинные аккинцы») — этногруппа чеченцев, традиционно составляет один из 9 чеченских тукхумов, исторические территории расселения которого соответствуют северным районам Дагестана, там же проживает большая часть современных аккинцев (ауховцев).
 Аккий ( — «горные аккинцы») — чеченский тайп, происходящий из исторической области Лам-Акка (на западе Чеченской республики).